El Gran Premi de l'est dels Estats Units del 1982 disputat al Circuit de Detroit el 6 de juny del 1982, tingué els següents resultats del Gran Premi de l'est dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1982,

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 48. 537

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 50. 438 (a la volta 45)

Referències 
 

Estats Units Est
1982